Amme steht für:

 Amme, stillende Frau, die (als Säugamme) ein fremdes Kind mitstillt
 Amme (Fluss), estnischer Fluss
 Die Amme, interaktive Kunstinstallation von Peter Dittmer (1992)
 Tatort: Die Amme, österreichischer Fernsehfilm von Christopher Schier (2021)

Amme ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Amme (* 1949), deutscher Autor, Schauspieler und Musiker
 Ernst Amme (1863–1930), deutscher Ingenieur und Industrieller
 Jochen Amme (1935–2016), deutscher Buchautor

Siehe auch:
 Ammen des Zeus (griechische Mythologie)